Na Výběžku může být ulice:

 Na Výběžku (Liberec) – ulice v Liberci-Starém Harcově
 Na Výběžku (Praha) – ulice v Praze-Vysočanech